Pollusca o Polusca fou una ciutat del Latium que apareix a la història de Roma connectada amb Longula i Corioli; les tres ciutats foren sotmeses el 493 aC per Postumus Cominius i el 488 aC les tres foren recuperades pels volscs dirigits per Coriolà.

Apareix després únicament a la llista de Plini el Vell de ciutats extintes del Latium i se suposa que fou inicialment una ciutat llatina que va passar als volscs als quals pertanyia el 493 aC. Plini suposa que Longula i Coriolo eren dels volscs i dependencies d'Antium.

Correspon al lloc modern de Casal della Mandria.

Ciutats del Laci